Ugly Duckling — Хип-хоп группа, сформировавшаяся в 1993 году в Лонг Бич, Калифорния. Участниками группы являются Dizzy Dustin (Dustin McFarland), Young Einstein (Rodney Pleasant Jr) и Andy Cooper. Стиль группы можно описать как альтернативный хип-хоп, находящийся под влиянием старой школы хип-хопа (Old school).

Дискография

Альбомы 
 Journey to Anywhere (1500 Records, 2001)
 Taste the Secret (Emperor Norton/Rykodisc Records, 2003)
 Combo Meal: Taste The Secret/The Leftovers EP (Emperor Norton/Rykodisc, 2004)
 Bang for the Buck (Fat Beats, 11 April 2006)
 The Best Of (Handcuts, 2006)
 Audacity (Fat Beats Records, 2009)
  Moving At Breakneck Speed [2011]

 EP 
 Fresh Mode (выпущено на Bad Magic Records, 20 апреля 1999. Перевыпущено на 1500/A&M/Interscope/Universal Records)
 The Leftovers EP (Earshot, 2003)

 Синглы 
 Everybody, C’mon (Bad Magic/1500 Records, 1999)
 Now Who’s Laughin' (Bad Magic Records, 1999)
 I Did it Like This (XL Recordings, 2000)
 A Little Samba (XL Recordings, 2001)
 A Little Samba (Remixes) (XL Recordings, 2001)
 Eye on the Gold Chain (XL Recordings, 2001)
 Eye on the Gold Chain (Remixes) (XL Recordings, 2001)
 Dumb it Down (Emperor Norton/Rykodisc Records, 2003)
 Pass it On (Emperor Norton/Rykodisc Records, 2003)
 Rio de Janeiro (Emperor Norton/Rykodisc Records, 2003)
 Turn it Up (Emperor Norton/Rykodisc Records, 2003)
 Get Ready (2004)
 Yudee! (Fat Beats, 2005)
 Smack (Fat Beats, 2006)
 Left Behind (Fat Beats, 2006)
 Left Behind (Wichita Mix)'' (Fat Beats, 2006)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 MySpace
 Дискография на Discogs
 Ugly Duckling на allmusic
 Journey to Anywhere на allmusic
 
 
 

Музыкальные коллективы из Калифорнии
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году
Исполнители A&M Records